Bror Hansson kan avse någon av följande personer:
Bror Hansson (politiker)
Bror Hansson (tränare)